El apellido Böhm puede hacer referencia a:

 Corbinian Böhm (1966-), pintor, artista plástico y escultor alemán;
 Corrado Böhm (1923-), informático teórico italiano;
 Franz Böhm (1895-1977), político, abogado, y economista alemán;
 Georg Böhm (1661-1733), compositor y organista alemán;
 Joseph Anton Böhm (1831-1893), botánico algólogo austríaco.